Alfred Wilhelm Volkmann (1801–1877), niemiecki fizjolog
 Richard von Volkmann (1830–1889), niemiecki chirurg i pisarz
 Robert Volkmann (1815–1883), niemiecki kompozytor